BYG steht für:
 BYG Records, ehemaliges französisches Plattenlabel
 BYG Actuel, ehemaliges französisches Plattenlabel, Sublabel von BYG Records
 Johnson County Airport (Wyoming) (IATA-Code), Flughafen von Buffalo (Wyoming), Wyoming
 Bygone Aviation (ICAO-Code), US-amerikanische Fluggesellschaft

byg steht für:
 Beigo (ISO-639-3-Code), eine der ostsudanischen Sprachen

Abkürzung